Das russische Heer (, deutsche Transkription: Suchoputnyje woiska Rossiskoj Federazi) sind die Landstreitkräfte der russischen Streitkräfte. Sie wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion ab 1992 gegründet und bildeten sich aus Teilen der früheren Sowjetarmee, die zu Anfang der 1990er-Jahre im Abzug aus mehreren Ländern des ehemaligen Ostblocks und der Sowjetunion begriffen war. Das Heer bildet heute die größte Teilstreitkraft der russischen Streitkräfte.

Organisation 

Infolge von Umstrukturierungen war zwischen 1997 und 2001 sogar das Kommando der Landstreitkräfte abgeschafft, was ihr Gewicht als Teilstreitkraft stark minderte. Als Ergebnis der letzten Militärreform von 2008 wurden die Landstreitkräfte organisatorisch in vier Militärbezirke gegliedert, die seit 1. Dezember 2010 als Vereinigte Strategische Kommandos (russ.: Objedinjonnoje strategitscheskoje komandowanije, OSK) bezeichnet werden:

Vereinigtes Strategisches Kommando Mitte mit Stab in Jekaterinburg, Oblast Swerdlowsk
 2. Armee mit Stab in Samara, Oblast Samara
 41. Armee mit Stab in Nowosibirsk, Oblast Nowosibirsk
Vereinigtes Strategisches Kommando Ost mit Stab in Chabarowsk, Region Chabarowsk
 5. Armee mit Stab in Ussurijsk, Region Primorje
 29. Armee mit Stab in Tschita, Region Transbaikalien
 35. Armee mit Stab in Belogorsk, Oblast Amur
 36. Armee mit Stab in Ulan-Ude, Republik Burjatien
Vereinigtes Strategisches Kommando Süd mit Stab in Rostow am Don, Oblast Rostow
 49. Armee mit Stab in Stawropol, Region Stawropol
 58. Armee mit Stab in Wladikawkas, Republik Nordossetien-Alanien
Vereinigtes Strategisches Kommando West mit Stab in St. Petersburg
 6. Armee mit Stab in Agalatowo bei Sertolowo, Oblast Leningrad
 20. Armee mit Stab in Woronesch, Oblast Woronesch

Die Landstreitkräfte bestehen aus Bodenkampfeinheiten (Motorisierte Schützen, Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Transportern und Luftabwehreinheiten) und Hubschraubern, da die gesamten Armeefliegerkräfte kürzlich in die Zuständigkeit der Luftstreitkräfte übergeben wurde.

Die Luftlandetruppen, russ. WDW (Wosduschno-dessantnyje woiska, russisch:  = , englisch VDV) sind direkt dem Oberkommando der Streitkräfte unterstellt.

2006 umfassten die Landstreitkräfte ca. 395.000 Soldaten, darunter etwa 190.000 Wehrpflichtige (Stand: 2006).

Oberbefehlshaber ist seit Januar 2010 Generaloberst Alexander Postnikow.

Insignien 
Nachstehend werden weitere TSK-übergreifenden Insignien der Landstreitkräfte (LaSk) dargestellt.

Ausrüstung 2008

Modernisierung 

Die Regierung strebt an, das Heer bis Mitte der 2010er-Jahre grundlegend zu modernisieren. Trotz des russischen Siegs im Georgienkonflikt 2008 wurden dennoch Mängel in Ausrüstung und Organisation deutlich. Wladislaw Putilin, der Vize-Chef der militärisch-industriellen Kommission, gab im Dezember 2008 bekannt, dass die gesamten Streitkräfte insgesamt 400 neue Waffensysteme erhalten sollen. Das dafür zur Verfügung stehende Budget beläuft sich auf über 100 Milliarden Euro. Für das Heer sollen beispielsweise etwa 300 neue Panzer und 2000 weitere Militärfahrzeuge beschafft werden. Im Jahr 2013 gab Russland offiziell 4,4 % seiner Wirtschaftsleistung für den Verteidigungshaushalt aus.

Waffen und Ausrüstung 
Datenbasis: IISS Military Balance 2020.

Einsätze 
 seit 1992: Transnistrien-Konflikt (14. Armee)
 1994–1996: Erster Tschetschenienkrieg
 1995–1996: Implementation Force (IFOR)
 1996–2004: Stabilisation Force (SFOR)
 1999–2009: Zweiter Tschetschenienkrieg
 2006–2011: United Nations Mission in Sudan
 2008: Kaukasuskrieg
 ab 12/2016: Bürgerkrieg in Syrien
 seit 02/2022: Krieg in der Ukraine

Siehe auch 
 Dienstgrade der russischen Landstreitkräfte
 Gruppe der Russischen Streitkräfte in Transkaukasien

Weblinks 

 Lester W. Grau, Charles K. Bartles: The Russian Way of War. Force Structure, Tactics, and Modernization of the Russian Ground Forces.  Foreign Military Studies Office, 2016 (pdf bei researchgate.net)

Einzelnachweise 

Heer
Russland